

События 
 Консулы Цензорий Датиан и Нераций Цереалис.
 Юлиан выступил против салийских франков, которые обосновались близ Токсиандрии, вынудил их просить мира и принял в римское подданство. Армия напала на хамавов, многих перебила и изгнала остальных. Хамавы покорились Риму. Юлиан вторично переправился через Рейн и разорил землю алеманов, которые запросили мира, обязались выдать пленных и снабдить Юлиана всем необходимым для строительства крепостей.
 Констанций выступил против сарматов (язигов) и переправился через Дунай. Тайфалы помогают Констанцию против язигов. Сарматы бежали. Победы над квадами и лимигантами.
 358—359 — Епископ Антиохии Евдоксий (†370).
 Собор в Анкире. Епископы подписали формулу, согласно которой Сын подобен Отцу «по сущности».
 Мир Ирана с хионитами.

См. также

Примечания